BDH steht für:
 BDH Bundesverband Rehabilitation (gegründet 1927 als  „Bund deutscher hirnverletzter Krieger e. V.“)
 Bund Deutscher Hebammen e.V. in Karlsruhe, heute Deutscher Hebammenverband
 Bund Deutscher Holzwirte
 Bundesdisziplinarhof
 Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie, deutscher Zweig der Association of the European Heating Industry
 D-beta-Hydroxybutyrat–Dehydrogenase
 Bandar Lengeh Airport (IATA-Code), Flughafen von Bandar Lengeh, Hormozgan, Iran

BdH steht für:
 Geprüfter Betriebswirt nach der Handwerksordnung

bdh steht für:
 Baka (Zentralsudanische Sprache) (ISO-639-3-Code), zentralsudanische Sprache im Südsudan

Abkürzung